No Limit Top Dogg — четвёртый сольный студийный альбом Snoop Dogg, вышедший в 1999 году, его второй альбом на лейбле No Limit Records. В первую неделю продаж, альбом продался 187400 экземпляров, и попал на второе место чарта Billboard.

Список композиций

Промосинглы

Семплы 
 «Snoopafella»
 Brick — «Dazz»
 Ice Cube — «No Vaseline»
 «In Love With a Thug»
 Art of Noise — «Moments in Love»
 «Party With a D.P.G.»
 Earth, Wind & Fire — «Shining Star»
 «Buss’n Rocks»
 Parliament — «Theme from the Black Hole»
 Parliament — «Agony of Defeet»

Чарты

Еженедельные чарты

Чарты на конец года

Сертификация

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Snoop Dogg
Альбомы Priority Records
Альбомы, спродюсированные Dr. Dre
Альбомы No Limit Records
Гангста-рэп-альбомы США